mineralizacja (chemia) – całkowity rozkład substancji do prostych stałych związków nieorganicznych
 mineralizacja (fizjologia) – zawartość substancji mineralnych w tkankach i płynach ustrojowych
 mineralizacja (geologia) – zjawisko tworzenia minerałów w skorupie ziemskiej
 mineralizacja (gleboznawstwo) – rozkład związków organicznych (detrytusu) w glebie z utworzeniem związków nieorganicznych